Zaroślak – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gm. Ruciane-Nida
 Zaroślak – osiedle w Gdańsku, pomiędzy dzielnicami Śródmieście, Chełm i Orunia-Św. Wojciech-Lipce
 Zaroślak – północny stok Howerli w Czarnohorze
 Zaroślak – skała w miejscowości Wierzchowie na Wyżynie Olkuskiej
 Zaroślak – skała w Rudawach Janowickich
 Zaroślak – szczyt w Górach Bardzkich
 Zaroślak – szczyt w Górach Izerskich
 Zaroślak – szczyt w Karkonoszach
 Zaroślak kolumbijski – gatunek ptaka